Боб и Майк Брайан защитили свой прошлогодний титул.

Сеянные 

  Боб Брайан /  Майк Брайан (Титул)
  Даниэль Нестор /  Ненад Зимонич ''(Полуфинал)

<ol start="3">
 Лукаш Кубот /  Оливер Марах ''(Первый раунд)
 Мариуш Фирстенберг /  Марцин Матковски ''(Финал)

Сетка

Ссылки 
 

Открытый чемпионат Китая по теннису 2010